Корпоралес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 8,41 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи